Жуль, Жюль () — чоловіче ім'я, французька форма імені Юлій. Жіноча форма — Жулі (Julie).

Відомі носії
 Жуль Верн — французький письменник-фантаст
 Жуль де Гонкур — французький письменник, молодший брат Едмона де Гонкура
 Жуль Рішар — французький журналіст і публіцист
 Жуль де Готьє — французький філософ і есеїст; прихильник ідей Ф. Ніцше.

Техніка
 «Жуль Верн» — перший автоматичний вантажний космічний корабель серії ATV, розроблений ЄКА.
 «Жуль Мішле» — бойовий корабель французького флоту початку XX століття

Див. також 
 «Жуль і Джим» — третій повнометражний фільм французького режисера Франсуа Трюффо (1962).